Ballenstedt steht für:

 Ballenstedt, Stadt in Sachsen-Anhalt
 Landkreis Ballenstedt, früherer Landkreis
 Verwaltungsgemeinschaft Ballenstedt, eine interkommunale Kooperation im Landkreis Quedlinburg
 Flugplatz Ballenstedt, ein Verkehrslandeplatz in Quedlinburg

den frühen Adelsnamen der Askanier und folgender Familienangehöriger:
 Adalbert von Ballenstedt (um 970–??), Vogt von Hagenrode und Nienburg
 Adalbert II. (Ballenstedt) (um 1030–1080), Graf von Ballenstedt
 Albrecht I. (Brandenburg) (auch Albrecht von Ballenstedt; um 1100–1170), Gründer der Mark Brandenburg und Markgraf von Brandenburg
 Eilika (Sachsen) (um 1081–1142), Gräfin von Ballenstedt
 Esico von Ballenstedt (um 990/1000–nach 1059/1060), Stammvater der Askanier
 Hazecha von Ballenstedt († nach 1046), Äbtissin vom Stift Gernrode
 Hedwig von Ballenstedt (um 1140–1203), Markgräfin von Meißen

 Otto (Ballenstedt) (Otto der Reiche; um 1075–1123) Graf von Ballenstedt, Graf von Anhalt und Herzog von Sachsen
 Siegfried I. (Weimar-Orlamünde) (auch Siegfried I. von Ballenstedt; um 1075–1113), Pfalzgraf bei Rhein, Graf von Weimar-Orlamünde
 Uta von Ballenstedt (um 1000–vor 1046), Frau von Markgraf Ekkehard II. von Meißen
 Wilhelm (Weimar-Orlamünde) (auch Wilhelm von Ballenstedt; 1112–1140), Graf von Weimar-Orlamünde, Pfalzgraf bei Rhein

den Familiennamen folgender Personen:
 Adam Ballenstedt (1880–1942), polnischer Architekt (u. a. Oberpostdirektion Posen)
 Julian Ballenstedt (1881–1958), deutscher Architekt und Filmarchitekt
Siehe auch:
 Ballstädt